Blanchemain är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jean-Baptiste Prosper Blanchemain (1816–1879), fransk poet och litteraturkritiker
 Jean-Luc Blanchemain (född 1957), fransk racerförare

Franska efternamn